Hands On - Expressão comumente usada em empresas. Significa primariamente pronta disposição do funcionário para qualquer necessidade da empresa, ou, em outras palavras, pró-atividade.
"Hands-on" refere-se, também, à expressão "mão na massa" ou "aprender fazendo".

Usa-se como cargo de Hands On, no sentido de funcionário responsável por fazer todas atividades relativas a determinada área de modo prático. 

Pessoa geralmente com perfil de analista sênior ou coordenador que responde integralmente pela área, mas não é o gestor. Diz-se pessoa hands on .

Significa também a passagem de um cargo para outra pessoa. Essa atividade resume-se em transferir as rotinas e conhecimentos necessários para o novo funcionário assumir as tarefas sem causar grandes impactos em processos desenvolvidos e em desenvolvimento. A boa Administração leva a esta prática. É um termo também utilizado em informática para treinamentos que são feitos durante a própria implantação de sistemas, ou seja, o Sistema está sendo instalado os usuários acompanham a implantação e são treinados ao mesmo tempo.

Administração